Первая футбольная лига 1978/1979 () — 22-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 27 августа 1978 года и закончился 3 июня 1979 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1978/1979
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1978 году
Спорт в Турции в 1979 году